

Geografia
Ishikawa – comune giapponese del distretto di Ishikawa, nella prefettura di Fukushima
Prefettura di Ishikawa – prefettura del Giappone.
Distretto di Ishikawa – distretto della prefettura di Ishikawa in Giappone
Distretto di Ishikawa – distretto della prefettura di Fukushima in Giappone

Persone 
Ishikawa Akimitsu – samurai giapponese
Ishikawa Goemon – guerriero ninja e bandito giapponese
Ishikawa Kazumasa – samurai e daimyō giapponese
Chiaki Ishikawa – cantante giapponese
Eri Ishikawa – attrice e regista giapponese
Hideo Ishikawa – doppiatore giapponese
Kaito Ishikawa – doppiatore giapponese
Kaoru Ishikawa – ingegnere giapponese
Kasumi Ishikawa – pongista  giapponese
Ken Ishikawa– fumettista, scrittore e sceneggiatore giapponese
Naohiro Ishikawa – calciatore giapponese
Sachiko Ishikawa – cestista giapponese
Takuboku Ishikawa – poeta giapponese
Tatsuya Ishikawa – calciatore giapponese
Toshiki Ishikawa – calciatore giapponese
Yui Ishikawa – doppiatrice giapponese
Yuki Ishikawa – pallavolista giapponese

Personaggi 
Goemon Ishikawa XIII – personaggio immaginario del manga e anime Lupin III

Altro 
Diagramma di Ishikawa – tecnica manageriale
Lupin the IIIrd - Ishikawa Goemon getto di sangue – film d'animazione del 2017 diretto da Takeshi Koike